La Liga Leumit 1998-1999 è stata la 45ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Maccabi Tel Aviv.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1998
Pallacanestro nel 1999
Stagioni del campionato israeliano di pallacanestro